Феодосия (; ) — железнодорожная станция в городе Феодосии, Крым. Одна из двух железнодорожных станций в черте города.

История 
Здание вокзала построено днепропетровским архитектором М. И. Зарайским в 1956 году по собственному проекту. Строительству первой железнодорожной ветки в Феодосию способствовал художник И. К. Айвазовский, в честь которого названа вторая станция в городе. 

Более четверти века станцией заведовал Николай Васильевич Павлов

Отправление поездов со станции, начиная с 1990-х годов, сопровождалось маршем «Прощание славянки». На железнодорожном вокзале к услугам пассажиров ручная и автоматические камеры хранения, комнаты отдыха, залы ожидания, кассовые залы

Путевое развитие 
Станция имеет несколько тупиков, первые три пути сходятся в один, идущий в порт и упирающийся в ворота на границе станции. На станции три изогнутых платформы, две из которых островные и очень узкие. Все платформы низкие. Длина платформы теоретически позволяет принимать составы из 20 вагонов, не считая локомотива, хотя дальние поезда сюда давно не ходят. На первый путь пригородный поезд стараются не принимать, так как путевое развитие не позволяет обернуть тепловоз и оставить состав на станции. Хотя зачастую маневровый тепловоз следует в хвосте поезда.

Пассажирское движение 
До декабря 2014 года станция принимала и отправляла пассажирские поезда дальнего следования. В разгар курортного сезона курсировали дополнительные составы в киевском, московском, харьковском и минском направлениях.

По состоянию на октябрь 2020 года на станцию прибывают и отправляются местные поезда до Азовской, Армянска, Владиславовки и Керчи. При покупке билета на поезда дальнего следования необходимо пользоваться услугой «единого билета». Пассажир, приобретая билет на поезд с Феодосии часть пути преодолевает на специальных автобусах. С 16 мая 2018 года перевозки по «единому» билету осуществляются без участия паромной переправы по Крымскому мосту.

С 1 мая 2021 года возобновили движение поезда дальнего следования. 1 мая 2021 года на станцию Феодосия прибыл поезд Москва - Феодосия № 163/164, который будет курсировать через каждые 3 дня. Время в пути 28 часов.

Дальнее сообщение

Направления, перевозчики и расписание

Коммерческие операции, выполняемые на станции 
 Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
 Продажа пассажирских билетов. Прием, выдача багажа.
 Приём, хранение, отправка и выдача мелких отправок (подъездн. пути).

Примечания

Литература

Ссылки

Внешние медиафайлы 

 

Железнодорожные станции Феодосии
Тупиковые железнодорожные станции
1892 год в Крыму